Bronno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Bronno, un village de la voïvodie de Łódź
 Bronno, un village de la voïvodie de Poméranie